Označení USS Saratoga neslo v historii amerického námořnictva sedm plavidel:
 USS Saratoga (1780), šalupa sloužící v letech 1780–1781
 USS Saratoga (1814), korveta sloužící v letech 1814–1825
 USS Saratoga (1842), dělová šalupa sloužící v letech 1843–1888
 USS Saratoga (ACR-2), pancéřový křižník sloužící v letech 1893–1933, do roku 1911 jako USS New York (ACR-2) a po roce 1917 jako USS Rochester (CA-2)
 USS Saratoga (CC-3), bitevní křižník třídy Lexington stavěný od roku 1920, jehož konstrukce byla v roce 1922 změněna na letadlovou loď USS Saratoga (CV-3)
 USS Saratoga (CV-3), letadlová loď třídy Lexington sloužící v letech 1927–1946
 USS Saratoga (CV-60), letadlová loď třídy Forrestal sloužící v letech 1956–1994